Zieten steht für
 Zieten (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlechter von Zieten und von Zieten-Schwerin

Zieten ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Graf von Zieten-Schwerin (1835–1922), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Anni von Zieten (1906–1989), deutsche Filmproduzentin und Produktionsleiterin (DDR)
 August von Zieten (Liberati; 1784–1844), deutscher Militär, Theaterschauspieler und Opernsänger (Tenor)
 Christian Wilhelm von Zieten (1706–1778), deutscher Generalmajor

 Johann Anton von Zieten (1640–1690), deutscher Oberst, Gouverneur von Minden
 Karl Hartwig von Zieten (1785–1846), deutscher Major, Paläontologe und Autor

Zieten steht für:
 Zieten (Schiff, 1903), Passagierschiff und Reichspostdampfer des Norddeutschen Lloyd
 Zieten (Schiff, 1919), Minensuchboot der deutschen Kaiserlichen Marine
 SMS Zieten, Torpedofahrzeug, Aviso und Fischereischutzkreuzer der Kaiserlichen Marine
 Husaren-Regiment „von Zieten“ (Brandenburgisches) Nr. 3, Husarenregiment der Preußischen Armee

Siehe auch:
 Ziethen